Silvio Romero kan syfta på:

 Silvio Ezequiel Romero, (född 1988), argentinsk fotbollsspelare
 Sílvio Romero (1851-1914), brasiliansk poet, litteraturkritiker och filosof